Zkratka CIC má několik významů:

 Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře (Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Gibier)
 Counterintelligence corps – protišpionážní sbor Armády Spojených států 
 Corpus iuris civilis – Justiniánova kodifikace římského práva
 Codex Iuris Canonici – Kodex kanonického práva
 Kanadský islámský kongres (Canadian Islamic Congress)
 Středisko bojových informací (z angl. Combat Information Center) – taktické centrum válečné lodi

Podobné 
 C-i-C – vrchní velitel (z angl. Commander in Chief)